Fausta är ett släkte av tvåvingar. Fausta ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor